Grand Prix Belgii 1990 (oryg. Grand Prix de Belgique) – 11. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 26 sierpnia 1990, po raz 25. na torze Spa-Francorchamps.

48. Grand Prix Belgii, 37. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna - 1:50.365
 Najszybsze okrążenie: Alain Prost 1:55.087 na okrążeniu 38

Belgia
1990
1990 w Belgii‎